Санкт-Мартин-ан-дер-Раб () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Еннерсдорф.  . Официальный код  —  10509.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Керн (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 11 мест.
 АНП занимает 10 мест.

Примечания

Ссылки 

Общины Бургенланда